Montone, olasz folyó
Montone, olasz település